A sigla TST é uma designação comum a: 

 Transportes Sul do Tejo

 Tribunal Superior do Trabalho

Desambiguações de siglas